David Vandermeulen (né en 1968), auteur de bande dessinée de nationalité belge.
 Willy Vandermeulen (1927-2006), acteur belge.
 Willy Vandermeulen (né en 1932), éditeur belge.
Jill Vandermeulen,  chroniqueuse télé, youtubeuse, influenceuse, mannequin et ex-chanteuse belge francophone.
Paul Vandermeulen (1931-2003), homme politique belge.